Slatoustiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist der Name zweier Dörfer in der Ukraine:

 Slatoustiwka (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Slatoustiwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha